Malicsek  ist der Familienname folgender Personen:

 Lukas Malicsek (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Philipp Malicsek (* 1997), österreichischer Fußballspieler